If You Believe – film per la televisione
If You Believe – singolo di George Harrison
If You Believe – singolo di Kenny Loggins
If You Believe – singolo di Sasha
If You Believe – singolo di Chantay Savage
If You Believe – brano musicale di Blues Saraceno